Ляпис ( «камень») может означать:
 Нитрат серебра (I) (ляпис) — азотнокислое серебро, используется в медицине (ляписный карандаш) для прижигания ранок.
 Ляпис-лазурь — непрозрачный минерал от синего до голубовато-серого или зеленовато-серого цвета.
 «Ляпис-98» — рок-группа.
 «Ляпис Трубецкой» — белорусская рок-группа.
 Никифор Ляпис-Трубецкой — персонаж романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».
 Корляпис - материал из игры "Genshin Impact".

См. также 
 Lapis
 Философский камень ()